Аллсвенскан 1991 — 67-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 10 клубів.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Гетеборг.

Перший етап

Результати матчів

Другий етап

Чемпіонська група 

Результати матчів

Втішна група 

Результати матчів

Перехідні матчі 
Гельсінгборгс ІФ — Вестра Фрелунда ІФ 5:5 (4:2, 1:3)

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1991 у шведському спорті